SFV () — файлы для контроля целостности файлов, используют контрольную сумму для её проверки. Обычно в качестве алгоритма используется CRC32. Внутри файла можно найти имя файла и его контрольную сумму через разделитель. Для создания таких файлов существует множество программ.

Пример 
 file_one.zip   c45ad668
 file_two.zip   7903b8e6
 file_three.zip e99a65fb

См. также 
 Хеширование
 md5sum
 CRC32

Ссылки 
  QuickSFV  — программа для создания и проверки .sfv и .md5 файлов для Windows. Реализована как расширение для Проводника и вызывается через контекстное меню. Создает базу контрольных сумм ранее проверявшихся файлов. Существует 32- и 64-битная версия.
  hkSFV, программа с функциональностью, аналогичной QuickSFV.
  Check SFV  — программа для проверки .sfv файлов для Linux

Форматы файлов